Кізима — прізвище.

Відомі носії 
 Кізима Іван (1919—1951) — вояк УПА, лицар Бронзового хреста заслуги УПА.
 Сильвестр Кізима (1862—1906) — український церковний діяч, греко-католицький священик, василіянин, душпастир у Галичині та в Бразилії; перший василіянин у Бразилії (1897—1902).

Див. також 
 Кизима